Amsterdam Music Festival, het edm-evenement
 Station Amersfoort Centraal